Rusija
 Cna (Mokša) — rijeka u Tambovskoj i Rjazanjskoj oblasti — lijevi pritok Mokše (porječje Oke)
 Cna (Oka) — rijeka u Moskovskoj oblasti, lijevi pritok Oke
 Cna (Mstino) — rijeka u Tverskoj oblasti, utječe u jezero Mstino
 Cna — željeznički kolodvor, čvorište jugoistočne željeznice u Tambovu

Bjelorusija
 Cna (Njemen) — pritok rijeke Uše (porječje Njemena)
 Cna (Pripjat) — pritok rijeke Pripjata
 Cna (Sviloča) — pritok rijeke Sviloče